Françoise Mutel (née en 1952), chef cuisinière française étoilée.
 Gustave Mutel (1854-1933), archevêque et vicaire apostolique de Corée, considéré comme le « père de l'Église catholique en Corée ».
 Jack Mutel (1935-2016), peintre de l'école normande.
 Louis Robert Bertrand Mutel de Boucheville (1763-1832), général français de la Restauration.